

Населені пункти та їхні частини
 Ліси — село в гміні Біла Підляська Більського повіту Люблінського воєводства
 Ліси — село в гміні Броншевіце Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Ліси — село в гміні Ставіські Кольненського повіту Підляського воєводства
 Ліси — село в гміні Бане-Мазурське Ґолдапського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Ліси — село в гміні Біла Піська Піського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Ліси — частина міста Варшава в Мазовецькому воєводстві
 Ліси — частина села Раніжув у гміні Раніжув Кольбушовського повіту Підкарпатського воєводства
 Ліси — частина села Бядкі в гміні Кротошин Кротошинського повіту Великопольського воєводства

Див. також 
 Ліс

Примітки